Wendehorst ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wendehorst (1927–2014), deutscher Historiker
 Christiane Wendehorst (* 1968), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Stephan Wendehorst (* 1967), deutscher Historiker und Rechtshistoriker

und
 das Buch Wendehorst Bautechnische Zahlentafeln von Reinhard Wendehorst